Le Venice Days Award est un prix cinématographique décerné lors de la Mostra de Venise dans le cadre des Giornate degli Autori (ou Venice Days), qui se veulent le pendant Vénitien de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, ou de la section Panorama du festival de Berlin. C'est le prix principal de la section Venice Days de la Mostra. Le Venice Days Award est remis par le Jury officiel de Venice Days composé par les participants au programme 28 Times Cinema du Parlement européen, et dirigé par un cinéaste émérite qui en préside les délibérations.  Le  prix Venice Days Award est accompagné d'une bourse de  € à répartir à parts égales entre le réalisateur et le distributeur international du film, qui accepte d'utiliser la somme reçue pour promouvoir le film primé internationalement.

Lauréats 
 2013 : Kill Your Darlings, John Krokidas
 2014 : Retour à Ithaque, Laurent Cantet, (jury présidé par Diego Lerman)
 2015 : Early Winter,  Michael Rowe (jury présidé par Laurent Cantet)

Liens externes 
 28 Times Cinema
 

Récompense de cinéma en Italie
Récompense de cinéma décernée lors d'un festival